Тур Мерсина () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка,  проводящаяся с 2015 года в апреле на юго-восточном побережье Турции в иле Мерсин.

Состоит из четырёх этапов. Входит в UCI Europe Tour, имеет категорию 2.2.

Призёры

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Командная классификация 

|-
| 2015||  Kolss BDC Team ||  Brisaspor ||  сборная Сербии 
|-
| 2016 ||  Torku Şekerspor ||  Brisaspor ||  Cyclingteam Join's-De Rijke 
|-
| 2017||   ||   ||  ISD-Jorbi Continental Team  
|-
| 2018 ||  Trevigiani Phonix-Hemus 1896 ||  Torku Şekerspor ||  Minsk Cycling Club
|-
| 2019||  Minsk Cycling Club ||  Herrmann Radteam ||  Bike Aid
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
  
 Тур Мерсина (cyclingarchives.com)
 Тур Мерсина (cqranking.com)
 Тур Мерсина (procyclingstats.com)

Мероприятия, регулярно проводимые с 2015 года
Велогонки в Турции